Олег Черняк:
 Черняк, Олег Аронович (род. 1961) — российский писатель, журналист. 
 Черняк, Олег Игоревич (1981—2009) — украинский шашист.